Galilaei steht für:
 Galilaei (Mondkrater)
 Galilaei (Marskrater)

Siehe auch:
 Viri-Galilaei-Kirche (Sitz des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem)
 Galiläa (Gebiet im Norden Israels)
 Galilei (Begriffsklärung)